Gerokgak ist ein Distrikt (Kecamatan) im Westen des Regierungsbezirks (Kabupaten) Buleleng der indonesischen Provinz Bali. Der größte Distrikt nimmt etwa 30 % der Fläche des Bezirks ein und hat dabei die geringste Bevölkerungsdichte. Im Westen und Norden bildet die Balisee eine natürliche Grenze. Im Süden hat er vier Kecamatan (Melaya, Negara, Jembrana und Mendoyo) aus dem Kabupaten Jembrana als Nachbar, im Osten Seririt. Gerokgak gliedert sich in 14 Dörfer (Desa) und weiterhin in 78 Dusun/Banjar und 14 Desa Adat.

Verwaltungsgliederung 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe8"
! Kode || Dorf || Fläche(km²)|| Einwohner || DichteEinw. pro km²
|-
| 51.08.01.2001 || style="text-align:left" | Sumberklampok || 113,70 || 3.549 || 31,2
|-
| 51.08.01.2002 || style="text-align:left" | Pejarakan || 30,41 || 12.004 || 394,7
|-
| 51.08.01.2003 || style="text-align:left" | Sumberkima || 18,11 || 10.009 || 552,7
|-
| 51.08.01.2004 || style="text-align:left" | Pemuteran || 33,48 || 10.359 || 309,4
|-
| 51.08.01.2005 || style="text-align:left" | Banyupoh || 38,17 || 5.344 || 140,0
|-
| 51.08.01.2006 || style="text-align:left" | Penyambangan || 18,46 || 6.625 || 358,9
|-
| 51.08.01.2007 || style="text-align:left" | Musi || 15,82 || 3.717 || 235,0
|-
| 51.08.01.2008 || style="text-align:left" | Sanggalangit || 10,75 || 6.053 || 563,1
|-
| 51.08.01.2009 || style="text-align:left" | Gerokgak || 18,06 || 7.740 || 428,6
|-
| 51.08.01.2010 || style="text-align:left" | Patas || 31,13 || 12.116 || 389,2
|-
| 51.08.01.2011 || style="text-align:left" | Pengulon || 13,75 || 4.317 || 314,0
|-
| 51.08.01.2012 || style="text-align:left" | Tinga-tinga || 29,90 || 5.528 || 184,9
|-
| 51.08.01.2013 || style="text-align:left" | Celukanbawang || 3,39 || 6.494 || 1.915,6
|-
| 51.08.01.2014 || style="text-align:left" | Tukadsumaga || 34,88 || 7.247 || 207,8
|-
| 51.08.01 || Kec. Gerokgak || style="text-align:right" | 410,01 || style="text-align:right" | 101.102 || style="text-align:right" | 246,6
|}
Ergebnisse aus Fortschreibung (Datenstand: Ende 2021)

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Halbjahre 
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe9
! Datum !! Fläche(km²) !! Einwohner !! männlich !! weiblich !! Dichte(Einw./km²) !! Sex Ratio(m*100/w)
|-
| 31.12.2020 || 410,01 || 99.843 || 50.201 || 49.642 || 243,5 || 101,1
|-
| 30.06.2021 || 410,01 || 98.989 || 49.734 || 49.255 || 241,4 || 101,0
|-
| 31.12.2021 || 410 || 101.102 || 50.734 || 50.368 || 246,6 || 100,7
|}
Fortschreibungsergebnisse

Einzelnachweise 

Geographie (Bali)
Kecamatan in der Provinz Bali
Buleleng